Laurie Anderson peut désigner :
 Laurie Anderson (1947-), performeuse américaine ;
 Laurie Halse Anderson (1961-), auteur américain.